Mojen steht für:

 Mojen (Semnan), eine Stadt in der iranischen Provinz Semnan (Provinz)

Mojen ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Mojen (* 1993), deutscher Schauspieler